Animals (álbum) — de Pink Floyd
 Animals (canção de Maroon 5)
 Animals (canção de Martin Garrix)
 Animals (série de televisão)
 The Animals — banda

Desambiguações de música